DVD Player – software per macOS
 DVD Player – software per Windows